Deik ist der Familienname folgender Personen:
 Elias Deik, chilenischer Tennisspieler
 Salvador Deik, chilenischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Dike
 Dyke (Begriffsklärung)
 Dyck
 Dijk
 Dijck
 Dyk